Лімо́нь-ан-Керсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 95 км на північ від Тулузи, 27 км на схід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 396 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 751,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лімонь-ан-Керсі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лімонь-ан-Керсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот